Une parade nuptiale peut être :
 La parade nuptiale est un rituel pratiqué par certaines espèces animales, principalement des oiseaux, mais aussi des batraciens, etc.
 Pour la parade nuptiale des oiseaux, voir Parade nuptiale aviaire ;
 Parade nuptiale (titre original : Courtship Rite) est un roman de science-fiction publié par Donald Kingsbury en 1982.